Анна Егорова:'
 Егорова, Анна Александровна (1916—2009) — советский лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза.
 Егорова, Анна Ивановна (1915—1995) — советская артистка оперы, народный артист РСФСР.